Копа Италия 1922 е първото издание на Копа Италия. Турнирът е започнал на 2 април и приключва на 16 юли. Първенец е отбора на Вадо.

Първи кръг 

 Тревизо, Либертас Фирензе и Про Ливорно пропускат този кръг.

Втори кръг 

 Либертас Фирензе и Про Ливорно пропускат този кръг.

Трети кръг 

 Либертас Фирензе, Про Ливорно, Новезе, Сперанза Савона и Удинезе пропускат този кръг.

Четвъртфинали

Полуфинали

Финал

Външни препратки 
 rsssf.com

Футбол в Италия
Турнири по футбол в Италия